Tsukuyomi może odnosić się do:
 Tsukuyomi – boga księżyca w shintō i mitologii japońskiej,
 Tsukuyomi -Moon Phase- – serii mang i anime,